Wolkenbrunnen kann stehen für:

 Wolkenbrunnen (Sonnenbach), Quelle mit Abfluss von links zum Sonnenbach (rechter Oberlauf der Röhlinger Sechta) bei Halheim, Stadtteil Pfahlheim, Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Wolkenbrunnen (Osnabrück), öffentliche Skulptur in Osnabrück, Niedersachsen; siehe Kunst im öffentlichen Raum in Osnabrück#Stefan Schwerdtfeger, Wolkenbrunnen